Ма́сса-Карра́ра () — провинция в Италии в регионе Тоскана. Название провинции основано на двух городах, расположенных в ней — Каррара и Масса, её столицы.

География 
Провинция занимает площадь 1156 км². Население составляет 200 695 (по состоянию на 2005 год). В провинции есть 17 коммун. По состоянию на 30 июня 2005 года крупнейшими коммунами являются:

История 

В 1938 году муниципалитеты Масса, Каррара и Монтиньозо были объединены в провинцию Апуаниа, в 1946 году сформирован новый муниципалитет Апуаниа.

В 2009 году оба постановления от 1938 и 1946 годов были отменены и провинции возвращено её прежнее название.

Примечания

Ссылки 
 http://portale.provincia.ms.it/

Масса-Каррара